spider – rodzaj nadwozia
 spider – przyrząd snookerowy
 Spider – krater uderzeniowy w Australii
 Fiat 124 Spider – samochód sportowy
 Alfa Romeo Spider – samochód sportowy klasy kompaktowej produkowany przez włoską markę Alfa Romeo w latach 1966−2010